Жолио, Паскаль — французский фехтовальщик-рапирист, олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира.
 Жолио — огромный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Жолио-Кюри